(1791) Пацаев () — типичный астероид главного пояса, открытый 4 сентября 1967 года советским астрономом Тамарой Смирновой в Крымской обсерватории и назван в честь лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Виктора Пацаева, который погиб при разгерметизации спускаемого аппарата Союз-11.

См. также 
 Список астероидов (1701—1800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Тамарой Смирновой
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь людей